Buček oder Bucek ist der Familienname folgender Personen:

 Addy Bucek (* 1960), australischer Segler
 Hans Bucek (1902–1987), österreichischer Tontechniker
 Josef Ignác Buček (1741–1821), böhmischer Ökonom

Siehe auch:
 Bouček
 Buczek
 Butschek